E101 может означать:

 Украина (автомагистраль)
 Рибофлавин (витамин, пищевая добавка)